Duesberg ist der Familienname folgender Personen:

 August Duesberg (1867–1922), deutscher Violinist und Musikpädagoge 
 Franz von Duesberg (1793–1872), deutscher Jurist und Politiker
 Daniel Duesberg OSB (1902–1944), belgischer römisch-katholischer Geistlicher, Benediktiner und Märtyrer
 Peter Duesberg (* 1936), deutscher Virologe und AIDS-Leugner
 Natalie Duesberg (1872–1936), österreichische Pianistin und Pädagogin. Verheiratet mit August D.
 Nora Duesberg (1895–1982), österreichische Violinistin. Tochter von August und Natalie D.   
 Richard Duesberg (1903–1968), deutscher Internist 
 Theodor Duesberg (1837–1891), preußischer Verwaltungsbeamter, Politiker (Deutsche Reichspartei), MdR